Парламентские выборы в Южно-Африканском Союзе проходили 15 сентября 1910 года для избирания 121 депутата Палаты собраний. Они стали первыми после создания Союза 31 мая 1910 года. 

В результате Южноафриканская национальная партия генерала Луиса Боты получила небольшое парламентское большинство. Юнионистская партия стала официальной оппозицией.

Результаты 
Количество голосов за партии не публиковались.

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1910 год в ЮАР
Сентябрь 1910 года